Niemcy:
 Altstadt Spandau – historyczne centrum w Berlinie
 Altstadt Spandau – stacja metra w Berlinie

Zobacz też:
 Spandau